L'edizione 1977-78 della Segunda División B fu il primo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad aver questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Classifica

Risultati

Gruppo II

Classifica

Risultati

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1978-1979.
  , , , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1977-1978
 Segunda División spagnola 1977-1978
 Coppa del Re 1977-1978

Collegamenti esterni
 

1977-1978